Michael Ross (acteur) (1911-1993)
 Michael Ross (politicus) (1961)
 Michael Ross (scheidsrechter) (1961)
 Michael Ross (televisieproducent) (1919-2009)